FPTA steht für:

 Federação Portuguesa de Tiro com Arco
 Field-Programmable Transistor Array
 Federal/Provincial/Territorial/Aboriginal (auch: federal-provincial-territorial relations, Aboriginal affairs), Aufgabe des Intergovernmental Affairs Secretariat, Kanada

FPTA